
Termin -{E2}- ima više značenja.

 Estradiol
 E-kutija 2 insulinskog gena
 Aciredukton dioksigenaza (Ni2+), enzim